Требишов:

 Требишов — небольшой город на востоке Словакии на территории Восточнословацкой низменности.
 Требишов — район Словакии. Находится в Кошицком крае. Граничит с Венгрией и Украиной.